Tian Liang ist der Name folgender Personen:

* Tian Liang (Wasserspringer) (* 1979), chinesischer Wasserspringer
 Tian Liang (Ruderin) (* 1986), chinesische Ruderin